Пари Сен-Жермен (Paris SG, PSG) — название французских футбольных и гандбольного клубов из Парижа:
 «Пари Сен-Жермен» (футбол)
 «Пари Сен-Жермен» (футбол, женщины)
 «Пари Сен-Жермен» (гандбол) См. также 
 
 PSG